Krause (artiest), artiestennaam voor de Nederlandse zangeres Suzanne Clermonts; 
Brian Krause, acteur
Dagmar Krause, Duitse zangeres
Dieter Krause, Duits kanovaarder
Eva Krause, kunstschilder
Gottlob Krause, ontdekkingsreiziger
Karl Christian Friedrich Krause, Duits schrijver en filosoof.
Peter Krause, acteur
Rudolf Krause 
Tom Krause, bas-bariton

Zie ook 
 Kraus (doorverwijspagina)
 Krauss (doorverwijspagina)